Шеварице је насеље у општини Шабац, у Мачванском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 1065 становника.

Овде се налази црква Успења Пресвете Богородице у Шеварици.

Галерија

Демографија 
У насељу Шеварице живи 1064 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 42,3 година (41,6 код мушкараца и 43,1 код жена). У насељу има 391 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,35.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Шабац
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији